Пауль Шмидт:
 Шмидт, Пауль Карл (1911—1997) — функционер пропаганды в имперского МИДа, пресс-атташе.
 Шмидт, Пауль-Отто (1899—1970) — переводчик Адольфа Гитлера и МИДа.
 Шмидт, Пауль Феликс (1916—1984) — немецкий шахматист, международный мастер.
 Шмидт, Пауль (1868—1948) — немецкий изобретатель и предприниматель в области электротехники.
  (1898—1976) — немецкий изобретатель.